KGS est un sigle qui peut désigner :
 KGS Go Server, un serveur qui permet de jouer au go en ligne.

KGS est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de l'île de Kos, un aéroport desservant l'île de Kos et le Dodécanèse, en Grèce, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports